WCW Greed — последнее pay-per-view шоу, проводимое федерацией рестлинга World Championship Wrestling (WCW), перед покупкой прав WWF (WWE). Шоу прошло 21 марта 2001 года в «Jacksonville Coliseum» Джэксонвилл, Флорида (штат), США).

Во время шоу прошло 10 поединков. Главным событием WCW Greed стал поединок, в котором Скотт Штайнер отстоял титул чемпиона WCW от Даймонда Далласа Пэйджа.

Результаты

Примечания

Ссылки 

События во Флориде
2001 год во Флориде
События марта 2001 года
Спортивные соревнования в Джэксонвилле